Glauké (görögül: Γλαύκη) a görög mitológiában:

 Glauké, tengeri istennő, néreisz, Néreusz és Dórisz leánya, akinek neve (glaukosz: "zöldes", "kékes") a víz színére utal.
 Glauké, a korinthoszi Kreón leánya, az argonauta Iaszón menyasszonya, akit a féltékeny Médeia megölt oly módon, hogy egy mérgekkel átitatott öltözetet küldött neki ajándékba. Amikor Glauké belebújt, a segítségére siető apjával együtt emésztő tűz martaléka lett.
 Glauké, Danaosz és Polüxó leánya, a danaidák egyike
 Glauké, Kükhreusz szalamiszi király leánya, Aiakosz anyja
 Glauké, a nimfák egyike, Zeusz nevelője
 Glauké, az amazonok egyike
 Glauké, Telamón király felesége, Aiasz anyja
 Glauké, Euémerosz testvére